Болайир () — небольшой город на западе Турции, на территории провинции Чанаккале. Входит в состав района Гелиболу.

География 
Город расположен в северной части Галлипольского полуострова, на расстоянии приблизительно 12 километров к северо-востоку от города Гелиболу. Абсолютная высота — 80 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным, на 2007 год численность населения города составляла 2 378 человек
Динамика численности населения по годам:

История 
26 января 1913 года, в ходе Второй Балканской войны, в окрестностях города произошло  между болгарскими и турецкими войсками, закончившееся победой болгар.

Достопримечательности 
В Болайире находится гробница (тюрбе) Сулеймана-паши, старшего сына второго османского бея Орхана I. Также в городе расположена могила поэта Намыка Кемаля.

Примечания 

Города Турции